Кастелья́но (, ):

 кастельяно — одно из названий золотого арабского динара и, позже, испанской золотой монеты, чеканившейся как подражание динару.

Персоналии 
 Кастельяно (Сиприано Нунес да Силвейра; 1892—1980) — бразильский футболист.
 Паэс Кастельяно, Луис Помпилио (род. 1959) — колумбийский футболист.
 Кастельяно, Рамон Хосе (1903—1979) — архиепископ Кордовы (1958—1965).

См. также 
 Кастельянос